Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2015

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2014 року була росіянка Марія Шарапова. Чемпіонкою стала Серена Вільямс, здолавши у фіналі Луцію Шафарову.

Сіяні гравці 

 ' Серена Вільямс (чемпіонка)
  Марія Шарапова (4 коло)
  Симона Халеп (2 коло)
  Петра Квітова (4 коло)
  Каролін Возняцкі (2 коло)
  Ежені Бушар (1 коло)
  Ана Іванович (півфінал)
  Карла Суарес Наварро (3 коло)
  Катерина Макарова (4 коло)
  Андреа Петкович (3 коло)
  Анджелік Кербер (3 коло)
  Кароліна Плішкова (2 коло)
  Луціє Шафарова (фінал)
  Агнешка Радванська (1 коло)
  Вінус Вільямс (1 коло)
  Медісон Кіз (3 коло)

<ol start="17">
   Сара Еррані ''(чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова ''(2 коло)
  Еліна Світоліна ''(чвертьфінал)
  Сабіне Лісіцкі ''(3 коло)
  Гарбінє Мугуруса ''(чвертьфінал)
  Барбора Стрицова ''(1 коло)
  Тімеа Бачинскі ''(півфінал)
  Пен Шуай ''(1 коло, зійшла)
  Єлена Янкович ''(1 коло)
  Саманта Стосур ''(3 коло)
  Вікторія Азаренко ''(3 коло)
  Флавія Пеннетта ''(4 коло)
  Алізе Корне ''(4 коло)
  Ірина-Камелія Бегу ''(3 коло)
  Каролін Гарсія ''(1 коло)
  Заріна Діяс ''(2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2015
2015 у тенісі